Această pagină este o listă de personalități notabile care au fost născute în statul New Jersey.

 
Oameni
New Jersey